Очередные региональные выборы в Венесуэле были проведены 31 октября 2004 года. Одновременно с ними прошли муниципальные выборы. Эти выборы стали шестыми в истории страны региональными выборами после децентрализации 1989 года и вторыми после принятия Конституции 1999 года. Венесуэльцам предстояло избрать губернаторов 22 штатов, мэров 332 муниципалитетов и 2 районов,  () и  (, штат Апуре), а также членов законодательных собраний штатов, Столичного округа Каракас () и округа Альто-Апуре. Всего в голосовании 23 ноября 2008 года приняло участие 6 813 536 избирателей. Явка составила 45,73 %.

Первоначально региональные выборы 2004 года планировалось провести в конце сентября, но Национальный избирательный совет изменил дату, ссылаясь на технические трудности, связанные с проведением в августе того же года референдума о досрочной отставке главы государства.

На этих выборах, в отличие от референдума в августе 2004 года, не было международных наблюдателей от Организации американских государств и . Для защиты общественного порядка и, в частности, охраны избирательных участков были привлечены около 120 000 военнослужащих венесуэльской армии и Национальной гвардии.

Кандидаты 
По данным Национального избирательного совета для участия в выборах зарегистрировалось 16 404 кандидата, в том числе 1046 кандидатов на посты губернаторов штатов, 11 637 кандидатов в мэры муниципалитетов, 2 509 кандидатов в законодательные собрания штатов по округам и 728 по партийным спискам, а также 85 кандидатов на места депутатов штатов от коренных народов. Среди кандидатов в законодательные собрания штатов 19 % составили женщины.

Кампания 
Кампанию правящей партии Движение за Пятую республику организовывала специально созданная «Команда Майсанта» (), названная в честь деда матери президента Уго Чавеса — Педро Переса Дельгадо по прозвищу Майсанта, которого одни считали убийцей и бандитом, а другие мстителем и борцом за свободу.. Перед командой была поставлена цель, утроить количество муниципалитетов, мэрами которых избраны представители Движения за Пятую республику.

Оппозиционная коалиция политических партий, общественных объединений и неправительственных организаций «Демократический координатор» (), оказавшаяся в кризисе после поражения на референдуме в августе 2004 года, всё же решила принять участие в региональных выборах, несмотря на своё не доверие Национальному избирательному совету.

На этих выборах Движение за Пятую республику и её союзник партия «За социал-демократию» прибегли к методу «карт брюнетки» (), впервые использованному губернатором штата Яракуй Эдуардо Лапи в 2000 году. Тогда партия губернатора «Достижения Яракуя» () и её союзник партия «Конвергенция» совместно участвовали в выборах в Национальную ассамблею и в законодательное собрание штата. При этом кандидаты LAPY баллотировались по округам, а представители «Конвергенции» по партийным спискам. В результате, сторонники Чавеса, набрав 48,6 % голосов, смогли занять 74,8 % позиций.

Мэром Каракаса был выбран журналист Хуан Баррето из Социалистической лиги, чью кандидатуру поддержал Чавес. Один из оппозиционных кандидатов, журналист Альфредо Пенья, снял свою кандидатуру за две недели до выборов, утверждая, что власти собираются сфальсифицировать итоги выборов. Таким образом, Клаудио Фермин остался единственным кандидатом от оппозиции в столичном округе.

В то же время, оппозиция была разделена и деморализованы в результате поражения на референдуме в августе того же года. В некоторых штатах оппозиционерам не удалось договориться о выдвижении единых кандидатов, результатом чего стало распыление голосов оппозиции. К тому же, опасения части оппозиционно настроенных венесуэльцев, что власти сфальсифицируют итоги выборов, подогретые обвинениями в мошенничестве, выдвинутыми оппозицией во время августовского референдума, привели к тому, что многие избиратели решили не участвовать в голосовании в октябре 2004 года.

Результаты 

Кандидаты поддержанные президентом Уго Чавесом одержали уверенную победу, выиграв губернаторские выборы в 20 штатах из 22. Кроме того, правящая партия и её союзники смогли завоевать посты мэров в 270 муниципалитетах, около 83 % от общего количества.

Венесуэльская оппозиция потеряла 6 губернаторских постов из 8, контролируемых до того, а также подавляющее большинство из 220 постов мэров.

Президент Чавес заявил, что оппозиция «вырыла себе могилу», настойчиво объясняя своё поражение на референдуме фальсификациями власти. Он также провозгласил начало нового этапа «боливарианской революции».

Кандидат от оппозиции Энрике Мендоса, который пытался переизбраться на пост губернатора штата Миранда, отказался признать победу сторонника Чавеса Диосдадо Кабельо. Не захотел признавать своё поражение и губернатор штата Карабобо Энрике Салас Фео, что привело к столкновениями между его сторонниками и противниками.

Результаты партий по всем штатам 
Ниже приведены суммарные результаты голосования за партии. Цветом выделены  и

Выборы губернаторов 
Ниже приведены результаты губернаторских выборов по штатам. Цветом выделены победители выборов,  и .

Выборы депутатов 
Ниже приведены результаты выборов депутатов законодательных собраний штатов. Цветом выделены партии,  и .

Выборы в Каракасе 
Ниже приведены результаты выборов мэра  (). Цветом выделен победитель выборов, .

Ниже приведены результаты выборов депутатов Совета Столичного округа Каракас (). Цветом выделены  и .

Примечания

Ссылки 
 CNE: Resultados elecciones regionales 2004 → Octubre de 2004 

2004
Венесуэла
2004 год в Венесуэле